Zwierzyn ist der Name zweier polnischer Orte:
 in der Woiwodschaft Lebus:
 Zwierzyn (Powiat Strzelecko-Drezdenecki) (Neu Mecklenburg, Kreis Friedeberg (Neumark))
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Zwierzyn (Choszczno) (Schwerinsfeld, Kreis Arnswalde/Pommern)